Hamry est un toponyme qui peut désigner :

Hamry, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice ;
 Hamry, une commune du district de Klatovy, dans la région de Plzeň ;
 Hamry nad Sázavou, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Kryštofovy Hamry, une commune du district de Chomutov, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Nové Hamry, une commune du district de Karlovy Vary, dans la région de Karlovy Vary ;
 Staré Hamry, une commune du district de Frýdek-Místek, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Velké Hamry, une commune du district de Jablonec nad Nisou, dans la région de Liberec.

Homonymie de localités en  Tchéquie